Il singolare maschile del torneo di tennis Hall of Fame Tennis Championships 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Bill Scanlon che ha battuto in finale Tim Wilkison 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 David Pate (primo turno)
 Tim Wilkison (finale)
 Bud Schultz (secondo turno)
 Vijay Amritraj (primo turno)

 Broderick Dyke (primo turno)
 Todd Nelson (primo turno)
 Tom Gullikson (secondo turno)
 John Sadri (primo turno, ritiro)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hall of Fame Tennis Championships 1986